Николай Владимирович Вечу́рко (; ) — украинский футболист, полузащитник клуба «Чайка» (Петропавловская Борщаговка).

Биография 
Николай Вечурко начал заниматься футболом в раннем детстве с подачи отца, который привёл его в киевскую ДЮСШ-15, где первым тренером парня стал Руслан Канавский. Ещё во время выступлений в ДЮФЛ парень неоднократно вызывался в юношескую сборную Украины.

После окончания академии Вечурко присоединился к полтавской «Ворскле», где провёл полтора сезона, выступая за молодёжный состав команды, после чего вернулся в Киев, где принял предложение местного «Арсенала», хотя вёл переговоры и с представителями «Оболони». Позже стал капитаном дублирующего состава «канониров». В Высшей лиге дебютировал 20 июня 2013 года в поединке с харьковским «Металлистом», который завершился для команды Николая поражением со счётом 1:2. Всего до конца года провёл 6 матчей в чемпионате, после чего «канониры» снялись с чемпионата и Вечурко покинул клуб.

В начале 2014 года подписал контракт с ужгородской «Говерлой».

В июле 2015 года перешёл в туркменский «Ахал». Контракт рассчитан на 1 год.

В марте 2016 года подписал контракт с ФК «Тернополь».

В апреле 2019 года решением КДК ФФУ отстранён от любой футбольной деятельности на 3 года условно, с испытательным сроком в 2 года, за участие в организации договорных матчей. После дополнительного рассмотрения дела срок дисквалификации был изменён на 6 месяцев и ещё 6 месяцев условно (с испытательным сроком 2 года).

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Ворскла»
Игроки ФК «Арсенал-Киев»
Игроки ФК «Говерла»
Игроки ФК «Горняк-Спорт»
Игроки ФК «Ахал»
Игроки ФК «Тернополь»
Игроки ФК «Утенис»
Игроки ФК «Сумы» (2008)
Игроки ФК «Чайка» Петропавловская Борщаговка
Игроки ФК АФСК «Киев»